Austria:
 Kaunertal – dolina  
 Kaunertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck